Црница може да се односи на:

 Црница (река)
 Црница (педологија)
 Крушка црница
 Црница или Церница село удаљено 8 километара југозападно од Гњилана